James Agee –  scrittore, giornalista, sceneggiatore critico cinematografico statunitense, Premio Pulitzer postumo nel 1957
 Jonis Agee – scrittrice statunitense
 Tommie Agee –  ex giocatore di football americano statunitense